Tocopilla (provincie), een provincie van Chili
Tocopilla (Antofagasta), een gemeente in de Chileense regio Antofagasta